Jean de Garlande ist der Name folgender Personen:

 Jean de Garlande (1195–1272), englischer Grammatiker, Lexikograph und Musiktheoretiker, siehe Johannes de Garlandia
 Jean de Garlande (Musiker), französischer Musiker und Musiktheoretiker